

Izvori 

 Stjepan Kaurić - Nogometni klub Duga Resa 1929. – 2009., Duga Resa 2009., 
 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., , str. 299

1982-83
Karlovac-1